Pierwszy rząd Manuela Vallsa – rząd Francji w 2014
 Drugi rząd Manuela Vallsa – rząd Francji w latach 2014–2016